Thon blanc peut faire référence à plusieurs poissons, des thons de la famille des Scombridés : 

 l'espèce Thunnus alalunga
 l'espèce Gymnosarda unicolor